Willy Zeyn ist der Name folgender Personen: 

*Willy Zeyn senior (1876–1946), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
Willy Zeyn junior (1907–1983), deutscher Filmeditor und Filmproduzent